«Ри́о» () — американо-бразильский полнометражный анимационный музыкальный фильм режиссёра Карлуса Салданьи. Совместное производство анимационной студии Blue Sky Studios и кино-объединения 20th Century Fox Animation. В оригинальной версии главных героев озвучили Джесси Айзенберг и Энн Хэтэуэй. Выполнен с возможностью просмотра в стереоскопическом формате 3D. Фильм получил номинацию на премию «Оскар» за «Лучшую песню».

В мультфильме описываются приключения двух антропоморфных попугаев — самца и самки голубых ара — единственных оставшихся представителей своего вида, которые были похищены группой контрабандистов, занимающихся нелегальным вывозом редких видов птиц. Название фильма перекликается с бразильским городом Рио-де-Жанейро, в котором происходят основные события.

Сюжет 

В Бразилии контрабанда экзотических птиц является прибыльным бизнесом. Одной из её жертв становится птенец голубого ара, вывезенный из тропического леса. Возле города Мус-Лейк (штат Миннесота), из-за случайно открывшейся двери грузового трейлера, контейнер с попугаем оказывается в снегу. Его находит и берёт домой девочка Линда, дав ему кличку Голубчик (англ. «Blu»). За 15 лет, проведённых у Линды, попугай привыкает к комфортным условиям жизни в её магазинчике, но он так и не умеет летать. Этот факт делает его предметом насмешек для канадских гусей, которые даже пытаются закидать его снежками через стекло.

Однажды к Линде приезжает рассеянный и чудаковатый бразильский орнитолог по имени Тулио Монтейро и сообщает, что она — хозяйка последнего оставшегося самца породы голубого ары, а у него в Бразилии есть последняя самка этой породы, и если от них не удастся получить потомство, то вид исчезнет совсем. Из-за безвыходной ситуации и уговоров орнитолога Линда соглашается, и они летят в Рио-де-Жанейро. Там у Тулио находится орнитологический центр-питомник, где он спасает брошенных птиц. По пути к питомнику Голубчика приветствуют кардиналовая овсянка Педро и кенар Нико. В питомнике Голубчик замечает большого желтохохлого какаду, но получает лишь недобрый взгляд в ответ на пожелание выздоровления. В вольере Голубчик знакомится с самкой своего вида по кличке Жемчужинка (англ. «Jewel»), но из-за их разногласий (Голубчик не умеет летать и не понимает этой жизни на воле, а Жемчужинка не понимает в неволе) знакомство не задалось, и, хотя Голубчик с первого взгляда влюбляется в Жемчужинку, та не отвечает ему взаимностью и даже нападает на него.

Ночью притворявшийся больным какаду делает так, что охранник теряет сознание, и открывает дверь питомника сообщнику, который похищает попугаев. Похититель, мальчик-сирота Фернандо, приносит попугаев к главарю банды браконьеров, Марселю. Жемчужинка и Голубчик притворяются мёртвыми, чтобы в нужный момент сбежать, но Жемчужинку ловит какаду Найджел, а Голубчик просто не может вылететь из клетки. В результате их сковывают цепью и отправляют на склад, где уже содержится множество пойманных бандой птиц. Но благодаря совместным усилиям и умению Голубчика открывать клетки птицы сбегают из заключения и после продолжительной погони по улицам и крышам Рио, осложнённой сковывающей их цепью и неумением Голубчика летать, они отрываются от преследования и наконец-то оказываются в джунглях, где остаются на ночь. В то же время Линда и Тулио безуспешно пытаются найти попугаев, расклеивая фотографии и опрашивая прохожих.

Утром попугаи после неудачной попытки разбить цепь камнем встречают большого тукана Рафаэля, восторженного певца-романтика, с многодетной семьей, который соглашается помочь им, получив разрешение от жены Евы, хотя он и не рад перспективе идти пешком. Попытка скованных птиц взлететь со скалы чуть не заканчивается катастрофой, но в итоге они благополучно добираются до земли верхом на дельтаплане. По пути к Луису их встречают друзья Рафаэля — Педро и Нико, уже знакомые Голубчику, и приводят компанию в «птичий клуб» на танцы, где попугаи весело танцуют вместе с остальными. В то же время Найджел заставляет стаю игрунок во главе с Мауро выследить попугаев, что тем удаётся, но завязывается драка, и вместе с птицами из клуба друзья побеждают обезьян, после чего отправляются дальше на трамвае. Параллельно Линда, Тулио и решивший помочь им Фернандо приезжают в дом браконьеров, не находят там птиц, но случайно узнают от сообщников Марселя, Армандо и Типа, что птиц собираются вывезти из города в аэропорт под прикрытием карнавала. Чтобы не сдать старших товарищей, Фернандо приходится уйти вместе с браконьерами.

Рафаэль приводит попугаев в гараж к бульдогу Луису, где они пытаются разрезать цепь циркулярной пилой, но, к счастью, затея проваливается, и вместо этого им удаётся выскользнуть из цепи благодаря слюням Луиса. После этого между Голубчиком и Жемчужинкой возникает ссора. Жемчужинка улетает, но её вновь перехватывает Найджел, уносит на карнавал и запирает в клетке на замок. Рафаэль, Педро, Нико и Голубчик верхом на Луисе бросаются на помощь, а вместе с ними под видом артистов на карнавал проникают Линда и Тулио. Несмотря на все усилия, птицы оказываются в клетках, и машина браконьеров покидает карнавал. Линда и Тулио на карнавальной платформе настигают банду в аэропорту, но не успевают помешать взлёту самолёта с птицами.

В полёте находчивый Голубчик вновь выбирается из клетки, на этот раз с помощью огнетушителя. Вдвоём с Жемчужинкой они освобождают остальных птиц, однако сами не успевают покинуть самолёт из-за Найджела, в драке с которым Жемчужинка повреждает крыло. Найджел хватает Голубчика, но тот цепляет к какаду огнетушитель и выбрасывает его из самолёта, в результате чего Найджел попадает в пропеллер и повреждает двигатель. В этот момент Жемчужинка падает с самолёта, и Голубчик бросается за ней, вспоминая самую первую попытку взлететь; в полёте Жемчужинка целует его, благодаря чему Голубчик раскрывает крылья и парит над океаном вместе с подругой.

Жемчужинку вылечивают в питомнике. Поняв, что от бесконтрольной дикой жизни вреда больше, чем пользы (да ещё и с таким ручным мужем), она решает, что останется жить под присмотром людей — в заповеднике. Там они с Голубчиком заводят птенцов, и это даёт виду голубого ары шанс на спасение. Линда же, перевезя книжный магазин из Миннесоты, остаётся жить в Рио вместе со своим супругом Тулио и названым братом Фернандо.

Последние кадры показывают выжившего, но ощипанного Найджела, который становится объектом насмешек обезьян, ранее боявшихся его до смерти.

Роли озвучивали 
 Джесси Айзенберг — Голубчик
 Энн Хэтэуэй — Жемчужинка
 Лесли Манн — Линда
 Джемейн Клемент — Найджел
 Джордж Лопес — Рафаэль
 Will.I.Am — Педро
 Джейми Фокс — Нико
 Карлос Понсе — Марсель
 Джефф Гарджи — Типа
 Дэви Виера — Армандо
 Родриго Санторо — Тулио
 Джейк Т. Остин — Фернандо
 Трейси Морган — Луиз
 Бернардо де Пауло — Сильвио
 Франциско Рамос — Мауро
 Бебел Жилберту — Ева
 София Скарпа Салданья — Юная Линда
 Ванда Сайкс — Хлоя
 Джейн Линч — Алиса

Прокат

Сборы 
Кассовые сборы мультфильма составили $ 484 634 335. В США мультфильм собрал $143 619 809, в остальном мире — $341 015 951. В России за первый уик-энд сборы составили $10.4 млн.

Мультфильм находится на 33 месте среди самых кассовых полнометражных анимационных фильмов и на 10 месте среди самых кассовых фильмов  года. Это был первый фильм в 2011 году, которому удалось преодолеть рубеж кассовых сборов в 400 миллионов долларов США.

Критика 
«Рио» был положительно воспринят большинством профессиональных кинокритиков. По состоянию на сентябрь 2011 года, рейтинг мультфильма на авторитетном сайте Rotten Tomatoes составлял 71 %, основанный на 140 рецензиях.

Кинокритик журнала «Entertainment Weekly» Оуэн Глейберман дал мультфильму два балла из четырёх, добавив:

Я оценил анимацию и музыку, но это не уровень Pixar. Мультфильм оказался ужасным, возмутительным и растянутым.

Кинокритик газеты Los Angeles Times Бэтси Шарки положительно восприняла мультфильм, сказав:

Сюжет «Рио» — вольная вариация «101 далматинца» с попугаями в качестве добычи.

Мэтью Тернер, ViewLondon:

Достаточно живое, приятное и часто забавное приключение.

Роз Лоус, Birmingham Post:

Отличная, но не потрясающая история о пернатых.

Найджел Эндрюс, Financial Times:

Колористика прекрасная, и голосам актёров бойкости не занимать.

Антон Байтел, Eye for Film:

Динамичный, захватывающий и весьма увлекающий.

Награды

Маркетинг

Видеоигра 
Видеоигра, основанная на сюжете мультфильма, была выпущена 12 апреля 2011 года на платформах Wii, DS, PS3 и Xbox 360.

Музыка 

18 марта 2011 года английский певец и автор песен Тайо Круз загрузил на канал Youtube музыкальный клип «Telling the World» в качестве саундтрека.

Официальный саундтрек был выпущен в США компанией 20th Century Fox 29 марта 2011 года с возможностью онлайн-загрузки из Интернета и компанией Interscope Records 5 апреля в формате CD.

В бразильской версии мультфильма некоторые песни были исполнены на португальском языке знаменитыми бразильскими исполнителями, такими, как Ивет Сангало (заменила Эстер Дин с песней «Take You to Rio (Remix)») и Карлиньос Браун (заменил Джейми Фокса с песней «Fly Love»). «Real in Rio» стала «Favo de Mel» (Honeycomb), однако её исполнили те же певцы, которые пели для английской версии (первая половина песни была переведена, другая половина осталась на английском языке).

В русской версии мультфильма вместо песни «Fly Love», исполняемой Джейми Фоксом на английском языке, звучит песня «Ararinha», в исполнении Карлиньоса Брауна на португальском языке. В OST мультфильма эта песня отсутствует.

Чарты

Инструментальная музыка 
Инструментальная музыка в мультфильме была составлена Джоном Пауэллом и выпущена 19 апреля 2011 года звукозаписывающей компанией Varèse Sarabande Records.

Продолжение фильма 
Сержио Мендес в январе 2012 года прокомментировал выбор своей песни в качестве номинанта на премию Оскар, отметив, что у мультфильма «Рио», скорее всего, будет сиквел, и Карлус Салданья планирует выпустить его в 2014 году до проведения Чемпионата мира по футболу, который как раз будет проводиться в Бразилии.

Карлус Салданья в интервью от 20 мая 2011 года, которое он дал газете «The New York Times», сообщил о том, что он очень доволен оценками кинокритиков и сборами, и о том, что «Рио» был задуман как квадрология. Карлус Салданья также сообщил, что он уже пишет сценарий «Рио 2» и планирует намного поднять планку качества мультфильма, а также выпускать небольшие 30-минутные мини-мультфильмы на тематику «Рио» каждые полгода, в которых хотел бы поведать биографию некоторых персонажей.

Журнал Deadline.com сообщил, что Джесси Айзенберг согласился на продолжение озвучивания своего героя. Энн Хэтэуэй также присоединилась к проекту.

«Рио 2» вышел в прокат 20 марта 2014 года (в США — 11 апреля 2014 года). Промопостер, в котором использовались фотообразы персонажей из первого фильма, был представлен на выставке Экспо 2012.

См. также 
 Список самых кассовых мультфильмов

Примечания

Ссылки 

Официальные сайты
 Официальный сайт мультфильма «Рио»

Прочие ссылки
 «Рио» на сайте Metacritic 
 Рио на Blu-ray
 Тексты некоторых песен мультфильма «Рио»

Мультфильмы США 2011 года
Компьютерные анимационные фильмы США
Мультфильмы Бразилии
Полнометражные мультфильмы США
Мультфильмы 20th Century Studios
Мультфильмы Blue Sky Studios
Фильмы о Рио-де-Жанейро
Фильмы США в 3D
Фильмы 2011 года в 3D
Мультфильмы о птицах
Вымышленные птицы
Фильмы Карлуса Салданьи
Фильмы Бразилии 2011 года